|-
|(90751)||1993 QE9|| align=right|15,3|| align=right|2,328|| align=right|0,148|| align=right|4,18|| align=right|3,550||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90752)||1993 RJ1|| align=right|17,0|| align=right|2,390|| align=right|0,208|| align=right|3,09|| align=right|3,695||MBA||15. september 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90753)||1993 RX4|| align=right|16,2|| align=right|2,372|| align=right|0,134|| align=right|7,22|| align=right|3,652||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90754)||1993 RY4|| align=right|15,9|| align=right|2,334|| align=right|0,131|| align=right|5,01|| align=right|3,566||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90755)||1993 RT5|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,207|| align=right|14,67|| align=right|5,628||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90756)||1993 RH9|| align=right|16,2|| align=right|2,410|| align=right|0,181|| align=right|1,26|| align=right|3,740||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(90757)||1993 RK13|| align=right|16,1|| align=right|2,368|| align=right|0,155|| align=right|4,61|| align=right|3,643||MBA||14. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(90758)||1993 RO14|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,108|| align=right|6,74|| align=right|3,649||MBA||15. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90759)||1993 SZ6|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,256|| align=right|2,94|| align=right|3,636||MBA||17. september 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90760)||1993 SN10|| align=right|16,5|| align=right|2,353|| align=right|0,210|| align=right|2,24|| align=right|3,608||MBA||22. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(90761)||1993 SW13|| align=right|16,8|| align=right|2,335|| align=right|0,171|| align=right|9,30|| align=right|3,566||MBA||16. september 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(90762)||1993 TV3|| align=right|14,3|| align=right|3,131|| align=right|0,164|| align=right|4,92|| align=right|5,539||MBA||8. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90763)||1993 TB6|| align=right|14,5|| align=right|3,171|| align=right|0,120|| align=right|4,52|| align=right|5,647||MBA||9. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90764)||1993 TO6|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,114|| align=right|4,93|| align=right|3,679||MBA||9. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90765)||1993 TX14|| align=right|15,0|| align=right|3,164|| align=right|0,185|| align=right|1,42|| align=right|5,628||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90766)||1993 TN16|| align=right|16,5|| align=right|2,379|| align=right|0,153|| align=right|2,92|| align=right|3,669||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90767)||1993 TJ17|| align=right|15,7|| align=right|2,402|| align=right|0,139|| align=right|6,51|| align=right|3,722||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90768)||1993 TV17|| align=right|14,0|| align=right|3,139|| align=right|0,218|| align=right|10,81|| align=right|5,559||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90769)||1993 TO20|| align=right|15,6|| align=right|3,142|| align=right|0,143|| align=right|4,29|| align=right|5,567||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90770)||1993 TV20|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,257|| align=right|23,64|| align=right|3,642||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90771)||1993 TU32|| align=right|15,9|| align=right|2,408|| align=right|0,198|| align=right|6,96|| align=right|3,737||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90772)||1993 UH|| align=right|13,9|| align=right|3,107|| align=right|0,200|| align=right|26,79|| align=right|5,475||MBA||19. oktober 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(90773)||1993 UT1|| align=right|16,6|| align=right|2,428|| align=right|0,188|| align=right|1,85|| align=right|3,784||MBA||20. oktober 1993||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90774)||1993 UA5|| align=right|13,6|| align=right|3,068|| align=right|0,140|| align=right|12,54|| align=right|5,374||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90775)||1993 UE5|| align=right|16,3|| align=right|2,382|| align=right|0,184|| align=right|7,64|| align=right|3,676||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90776)||1993 VW2|| align=right|15,9|| align=right|2,357|| align=right|0,204|| align=right|6,03|| align=right|3,617||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(90777)||1993 XJ3|| align=right|14,7|| align=right|2,404|| align=right|0,273|| align=right|23,01|| align=right|3,726||MBA||10. december 1993||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(90778)||1994 CN3|| align=right|16,3|| align=right|2,462|| align=right|0,128|| align=right|6,48|| align=right|3,862||MBA||10. februar 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90779)||1994 CD14|| align=right|14,9|| align=right|2,584|| align=right|0,176|| align=right|4,73|| align=right|4,152||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90780)||1994 CN17|| align=right|14,5|| align=right|2,450|| align=right|0,042|| align=right|7,66|| align=right|3,834||MBA||8. februar 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90781)||1994 EE6|| align=right|14,7|| align=right|2,538|| align=right|0,193|| align=right|8,25|| align=right|4,044||MBA||9. marec 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(90782)||1994 GY3|| align=right|16,5|| align=right|2,682|| align=right|0,074|| align=right|1,98|| align=right|4,392||MBA||6. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90783)||1994 GU4|| align=right|15,7|| align=right|2,628|| align=right|0,087|| align=right|0,46|| align=right|4,260||MBA||6. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90784)||1994 HZ|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,140|| align=right|4,52|| align=right|4,083||MBA||16. april 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90785)||1994 JU2|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,151|| align=right|10,28|| align=right|4,202||MBA||2. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90786)||1994 PT17|| align=right|15,8|| align=right|2,834|| align=right|0,102|| align=right|0,81|| align=right|4,771||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90787)||1994 PO19|| align=right|16,7|| align=right|2,249|| align=right|0,162|| align=right|7,23|| align=right|3,371||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90788)||1994 PQ20|| align=right|16,9|| align=right|2,241|| align=right|0,166|| align=right|7,95|| align=right|3,354||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90789)||1994 PP22|| align=right|16,1|| align=right|2,193|| align=right|0,068|| align=right|3,84|| align=right|3,246||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90790)||1994 PA25|| align=right|14,9|| align=right|2,888|| align=right|0,084|| align=right|2,13|| align=right|4,907||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90791)||1994 PG32|| align=right|16,2|| align=right|2,202|| align=right|0,310|| align=right|5,12|| align=right|3,266||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90792)||1994 PC33|| align=right|16,1|| align=right|2,218|| align=right|0,108|| align=right|3,72|| align=right|3,302||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90793)||1994 PF38|| align=right|17,2|| align=right|2,235|| align=right|0,188|| align=right|2,00|| align=right|3,340||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90794)||1994 RK26|| align=right|14,3|| align=right|2,971|| align=right|0,109|| align=right|10,16|| align=right|5,120||MBA||5. september 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90795)||1994 ST2|| align=right|15,1|| align=right|2,974|| align=right|0,086|| align=right|10,16|| align=right|5,127||MBA||28. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90796)||1994 SC11|| align=right|15,5|| align=right|2,904|| align=right|0,055|| align=right|2,46|| align=right|4,948||MBA||29. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90797)||1994 SU12|| align=right|16,3|| align=right|2,272|| align=right|0,107|| align=right|2,61|| align=right|3,423||MBA||29. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90798)||1994 US5|| align=right|16,9|| align=right|2,268|| align=right|0,133|| align=right|7,27|| align=right|3,416||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90799)||1994 UD8|| align=right|16,3|| align=right|2,260|| align=right|0,154|| align=right|5,44|| align=right|3,398||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90800)||1994 UD9|| align=right|16,5|| align=right|2,261|| align=right|0,104|| align=right|3,35|| align=right|3,399||MBA||28. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90801)||1994 VU5|| align=right|16,4|| align=right|2,276|| align=right|0,079|| align=right|2,59|| align=right|3,433||MBA||9. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90802)||1994 WY|| align=right|15,4|| align=right|2,261|| align=right|0,082|| align=right|6,92|| align=right|3,400||MBA||25. november 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90803)||1994 WG5|| align=right|15,5|| align=right|2,271|| align=right|0,124|| align=right|4,28|| align=right|3,423||MBA||28. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90804)||1994 WL8|| align=right|14,9|| align=right|2,999|| align=right|0,108|| align=right|10,02|| align=right|5,192||MBA||28. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90805)||1994 WP8|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,063|| align=right|10,63|| align=right|5,421||MBA||28. november 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90806)||1995 AE|| align=right|14,9|| align=right|2,344|| align=right|0,249|| align=right|20,33|| align=right|3,588||MBA||4. januar 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(90807)||1995 CF6|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,165|| align=right|1,56|| align=right|3,739||MBA||1. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90808)||1995 CM6|| align=right|15,3|| align=right|3,180|| align=right|0,104|| align=right|1,96|| align=right|5,669||MBA||1. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90809)||1995 DX2|| align=right|16,5|| align=right|1,927|| align=right|0,054|| align=right|19,08|| align=right|2,674||MBA||24. februar 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(90810)||1995 DY2|| align=right|16,8|| align=right|1,911|| align=right|0,098|| align=right|19,17|| align=right|2,641||MBA||24. februar 1995||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(90811)||1995 DC5|| align=right|16,7|| align=right|2,355|| align=right|0,127|| align=right|2,34|| align=right|3,614||MBA||22. februar 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90812)||1995 EH3|| align=right|16,7|| align=right|2,357|| align=right|0,123|| align=right|1,66|| align=right|3,619||MBA||2. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90813)||1995 ES7|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,108|| align=right|5,76|| align=right|3,726||MBA||2. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90814)||1995 FV4|| align=right|15,1|| align=right|3,200|| align=right|0,112|| align=right|5,41|| align=right|5,725||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90815)||1995 FQ6|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,216|| align=right|2,71|| align=right|3,589||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90816)||1995 OZ3|| align=right|14,9|| align=right|2,754|| align=right|0,123|| align=right|6,12|| align=right|4,570||MBA||22. julij 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|90817 Doylehall||1995 RO|| align=right|15,4|| align=right|2,705|| align=right|0,135|| align=right|7,30|| align=right|4,448||MBA||1. september 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(90818)||1995 RR|| align=right|15,3|| align=right|2,727|| align=right|0,107|| align=right|8,70|| align=right|4,504||MBA||14. september 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(90819)||1995 SN|| align=right|15,7|| align=right|2,797|| align=right|0,192|| align=right|7,58|| align=right|4,677||MBA||18. september 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(90820)||1995 SS1|| align=right|15,2|| align=right|2,672|| align=right|0,120|| align=right|9,45|| align=right|4,367||MBA||20. september 1995||Haleakala||AMOS
|-
|(90821)||1995 SA2|| align=right|14,9|| align=right|2,696|| align=right|0,232|| align=right|6,08|| align=right|4,426||MBA||26. september 1995||Kleť||Klet
|-
|(90822)||1995 SR24|| align=right|16,0|| align=right|2,774|| align=right|0,095|| align=right|4,61|| align=right|4,620||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90823)||1995 SX45|| align=right|16,4|| align=right|2,716|| align=right|0,183|| align=right|3,19|| align=right|4,475||MBA||26. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90824)||1995 SF53|| align=right|15,7|| align=right|2,738|| align=right|0,076|| align=right|2,58|| align=right|4,530||MBA||28. september 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90825)||1995 SU53|| align=right|15,8|| align=right|2,689|| align=right|0,132|| align=right|2,10|| align=right|4,408||MBA||28. september 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90826)||1995 TL1|| align=right|14,8|| align=right|2,687|| align=right|0,052|| align=right|14,70|| align=right|4,404||MBA||14. oktober 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90827)||1995 TU3|| align=right|16,2|| align=right|2,770|| align=right|0,106|| align=right|3,44|| align=right|4,609||MBA||15. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90828)||1995 UH2|| align=right|15,7|| align=right|2,707|| align=right|0,032|| align=right|1,27|| align=right|4,453||MBA||23. oktober 1995||Kleť||Klet
|-
|(90829)||1995 UY5|| align=right|14,2|| align=right|2,700|| align=right|0,195|| align=right|11,32|| align=right|4,437||MBA||21. oktober 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(90830)||1995 UX7|| align=right|15,6|| align=right|2,762|| align=right|0,074|| align=right|5,58|| align=right|4,589||MBA||25. oktober 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90831)||1995 UL14|| align=right|14,8|| align=right|2,794|| align=right|0,072|| align=right|4,98|| align=right|4,670||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90832)||1995 UX14|| align=right|15,5|| align=right|2,747|| align=right|0,074|| align=right|5,40|| align=right|4,552||MBA||17. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90833)||1995 UQ18|| align=right|15,5|| align=right|2,732|| align=right|0,118|| align=right|11,76|| align=right|4,514||MBA||18. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90834)||1995 UR46|| align=right|14,8|| align=right|2,785|| align=right|0,122|| align=right|17,26|| align=right|4,647||MBA||20. oktober 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(90835)||1995 UT71|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,039|| align=right|13,88|| align=right|4,332||MBA||20. oktober 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90836)||1995 VF3|| align=right|15,2|| align=right|2,777|| align=right|0,059|| align=right|4,66|| align=right|4,626||MBA||14. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90837)||1995 WT4|| align=right|14,6|| align=right|2,757|| align=right|0,235|| align=right|6,55|| align=right|4,576||MBA||18. november 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(90838)||1995 WD7|| align=right|14,4|| align=right|2,759|| align=right|0,161|| align=right|7,91|| align=right|4,583||MBA||21. november 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(90839)||1995 WN7|| align=right|14,6|| align=right|2,750|| align=right|0,184|| align=right|12,42|| align=right|4,559||MBA||27. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90840)||1995 WY12|| align=right|15,6|| align=right|2,781|| align=right|0,097|| align=right|5,50|| align=right|4,636||MBA||16. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90841)||1995 WT13|| align=right|15,4|| align=right|2,813|| align=right|0,079|| align=right|8,86|| align=right|4,716||MBA||16. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90842)||1995 YZ4|| align=right|15,7|| align=right|2,837|| align=right|0,018|| align=right|3,24|| align=right|4,778||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90843)||1995 YZ22|| align=right|16,0|| align=right|2,171|| align=right|0,118|| align=right|6,72|| align=right|3,198||MBA||21. december 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(90844)||1996 AF3|| align=right|16,6|| align=right|2,242|| align=right|0,178|| align=right|3,07|| align=right|3,356||MBA||12. januar 1996||Kiso||Kiso
|-
|(90845)||1996 BO6|| align=right|15,3|| align=right|3,040|| align=right|0,005|| align=right|2,98|| align=right|5,300||MBA||18. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90846)||1996 DY|| align=right|13,1|| align=right|3,095|| align=right|0,202|| align=right|19,49|| align=right|5,444||MBA||21. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90847)||1996 EJ3|| align=right|14,5|| align=right|3,152|| align=right|0,070|| align=right|16,34|| align=right|5,594||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90848)||1996 EP7|| align=right|17,5|| align=right|2,292|| align=right|0,160|| align=right|2,80|| align=right|3,468||MBA||11. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90849)||1996 EU9|| align=right|16,5|| align=right|2,226|| align=right|0,176|| align=right|2,98|| align=right|3,321||MBA||12. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90850)||1996 FM1|| align=right|15,8|| align=right|2,235|| align=right|0,117|| align=right|4,37|| align=right|3,341||MBA||16. marec 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(90851)||1996 GX|| align=right|16,2|| align=right|2,211|| align=right|0,078|| align=right|5,76|| align=right|3,287||MBA||7. april 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90852)||1996 GS4|| align=right|16,1|| align=right|2,291|| align=right|0,186|| align=right|6,78|| align=right|3,467||MBA||11. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90853)||1996 GF5|| align=right|16,6|| align=right|2,253|| align=right|0,176|| align=right|3,35|| align=right|3,380||MBA||11. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90854)||1996 GT8|| align=right|15,8|| align=right|2,190|| align=right|0,113|| align=right|3,56|| align=right|3,240||MBA||13. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90855)||1996 GZ8|| align=right|15,9|| align=right|2,275|| align=right|0,144|| align=right|4,66|| align=right|3,431||MBA||13. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90856)||1996 GL20|| align=right|15,5|| align=right|2,270|| align=right|0,090|| align=right|5,11|| align=right|3,419||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90857)||1996 HN8|| align=right|16,2|| align=right|2,387|| align=right|0,172|| align=right|2,15|| align=right|3,686||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90858)||1996 HJ19|| align=right|14,4|| align=right|3,121|| align=right|0,096|| align=right|5,78|| align=right|5,514||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90859)||1996 HH20|| align=right|15,7|| align=right|2,251|| align=right|0,088|| align=right|2,91|| align=right|3,376||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90860)||1996 HP20|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,180|| align=right|1,00|| align=right|3,727||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90861)||1996 JD|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,076|| align=right|6,60|| align=right|3,464||MBA||7. maj 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(90862)||1996 KM1|| align=right|15,2|| align=right|2,288|| align=right|0,197|| align=right|24,72|| align=right|3,460||MBA||22. maj 1996||Macquarie, near Ca||R. H. McNaught; J. B. Child
|-
|(90863)||1996 QR1|| align=right|15,0|| align=right|2,437|| align=right|0,155|| align=right|5,33|| align=right|3,803||MBA||17. avgust 1996||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(90864)||1996 RJ1|| align=right|16,5|| align=right|2,549|| align=right|0,200|| align=right|7,30|| align=right|4,069||MBA||9. september 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(90865)||1996 RC11|| align=right|16,4|| align=right|2,440|| align=right|0,155|| align=right|1,58|| align=right|3,811||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90866)||1996 RA28|| align=right|15,6|| align=right|1,945|| align=right|0,098|| align=right|18,72|| align=right|2,713||MBA||10. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(90867)||1996 SX6|| align=right|15,4|| align=right|2,671|| align=right|0,085|| align=right|6,24|| align=right|4,363||MBA||21. september 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90868)||1996 SX7|| align=right|15,8|| align=right|2,629|| align=right|0,102|| align=right|9,95|| align=right|4,261||MBA||18. september 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90869)||1996 TC16|| align=right|16,4|| align=right|2,229|| align=right|0,068|| align=right|4,98|| align=right|3,326||MBA||4. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90870)||1996 TJ18|| align=right|16,3|| align=right|2,550|| align=right|0,104|| align=right|0,81|| align=right|4,072||MBA||4. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90871)||1996 TG19|| align=right|16,0|| align=right|1,911|| align=right|0,085|| align=right|22,38|| align=right|2,641||MBA||4. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90872)||1996 TZ40|| align=right|14,0|| align=right|2,617|| align=right|0,118|| align=right|13,18|| align=right|4,232||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90873)||1996 TE44|| align=right|16,9|| align=right|2,582|| align=right|0,095|| align=right|1,94|| align=right|4,149||MBA||6. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90874)||1996 TX64|| align=right|13,4|| align=right|2,540|| align=right|0,155|| align=right|16,12|| align=right|4,047||MBA||3. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(90875)||1996 VE1|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,099|| align=right|7,42|| align=right|4,053||MBA||3. november 1996||Saji||Saji
|-
|(90876)||1996 VW4|| align=right|14,7|| align=right|2,664|| align=right|0,323|| align=right|3,53|| align=right|4,346||MBA||13. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90877)||1996 VQ5|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,223|| align=right|8,28|| align=right|4,189||MBA||14. november 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(90878)||1996 VY37|| align=right|16,1|| align=right|2,596|| align=right|0,229|| align=right|5,37|| align=right|4,183||MBA||1. november 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90879)||1996 WB1|| align=right|14,6|| align=right|2,470|| align=right|0,221|| align=right|2,69|| align=right|3,880||MBA||19. november 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90880)||1996 WZ2|| align=right|14,0|| align=right|2,554|| align=right|0,184|| align=right|10,50|| align=right|4,081||MBA||30. november 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(90881)||1996 XN6|| align=right|15,2|| align=right|2,545|| align=right|0,210|| align=right|4,44|| align=right|4,060||MBA||3. december 1996||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(90882)||1996 XB25|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,212|| align=right|5,31|| align=right|4,125||MBA||9. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90883)||1996 XB26|| align=right|15,1|| align=right|2,686|| align=right|0,132|| align=right|4,97|| align=right|4,401||MBA||8. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(90884)||1996 XC36|| align=right|15,4|| align=right|2,715|| align=right|0,090|| align=right|5,99|| align=right|4,473||MBA||12. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90885)||1996 YR2|| align=right|14,5|| align=right|2,772|| align=right|0,128|| align=right|8,30|| align=right|4,616||MBA||29. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90886)||1996 YT2|| align=right|15,1|| align=right|2,524|| align=right|0,202|| align=right|2,49|| align=right|4,008||MBA||18. december 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(90887)||1997 AH2|| align=right|15,4|| align=right|2,674|| align=right|0,177|| align=right|2,64|| align=right|4,372||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90888)||1997 AB3|| align=right|14,3|| align=right|2,616|| align=right|0,178|| align=right|11,72|| align=right|4,230||MBA||4. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90889)||1997 AQ11|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,035|| align=right|4,13|| align=right|4,641||MBA||3. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90890)||1997 AT12|| align=right|14,5|| align=right|2,582|| align=right|0,220|| align=right|3,92|| align=right|4,148||MBA||10. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90891)||1997 AE15|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,126|| align=right|13,98|| align=right|4,082||MBA||13. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90892)||1997 BC|| align=right|15,8|| align=right|2,809|| align=right|0,035|| align=right|3,83|| align=right|4,706||MBA||16. januar 1997||Kleť||Klet
|-
|(90893)||1997 BE|| align=right|15,0|| align=right|2,974|| align=right|0,032|| align=right|9,85|| align=right|5,127||MBA||16. januar 1997||Kleť||Klet
|-
|(90894)||1997 BF2|| align=right|14,9|| align=right|2,611|| align=right|0,161|| align=right|14,09|| align=right|4,218||MBA||28. januar 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(90895)||1997 CC2|| align=right|15,5|| align=right|2,729|| align=right|0,034|| align=right|5,18|| align=right|4,507||MBA||2. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90896)||1997 CJ3|| align=right|15,0|| align=right|2,675|| align=right|0,133|| align=right|8,60|| align=right|4,374||MBA||3. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(90897)||1997 CF6|| align=right|13,8|| align=right|2,637|| align=right|0,213|| align=right|12,93|| align=right|4,281||MBA||1. februar 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90898)||1997 CQ19|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,229|| align=right|6,20|| align=right|4,222||MBA||11. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90899)||1997 EL1|| align=right|15,9|| align=right|2,741|| align=right|0,182|| align=right|2,80|| align=right|4,538||MBA||3. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90900)||1997 EA2|| align=right|15,3|| align=right|2,747|| align=right|0,057|| align=right|2,06|| align=right|4,552||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90901)||1997 EJ5|| align=right|15,2|| align=right|3,091|| align=right|0,136|| align=right|0,93|| align=right|5,434||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90902)||1997 EO5|| align=right|15,7|| align=right|2,936|| align=right|0,131|| align=right|2,18|| align=right|5,030||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90903)||1997 EH9|| align=right|15,5|| align=right|2,930|| align=right|0,053|| align=right|0,65|| align=right|5,016||MBA||2. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90904)||1997 EQ11|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,164|| align=right|25,13|| align=right|5,549||MBA||4. marec 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90905)||1997 EJ21|| align=right|15,6|| align=right|2,773|| align=right|0,164|| align=right|3,23|| align=right|4,618||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90906)||1997 EV36|| align=right|14,6|| align=right|2,687|| align=right|0,094|| align=right|18,04|| align=right|4,403||MBA||5. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90907)||1997 GX|| align=right|15,4|| align=right|3,002|| align=right|0,061|| align=right|1,60|| align=right|5,202||MBA||3. april 1997||Kleť||Klet
|-
|(90908)||1997 GJ1|| align=right|15,4|| align=right|2,988|| align=right|0,189|| align=right|10,22|| align=right|5,165||MBA||2. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90909)||1997 GD3|| align=right|16,0|| align=right|2,961|| align=right|0,135|| align=right|1,65|| align=right|5,095||MBA||7. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90910)||1997 GF6|| align=right|14,6|| align=right|3,126|| align=right|0,222|| align=right|25,51|| align=right|5,525||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90911)||1997 GF13|| align=right|15,7|| align=right|3,004|| align=right|0,099|| align=right|0,34|| align=right|5,206||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90912)||1997 GQ33|| align=right|15,3|| align=right|3,050|| align=right|0,163|| align=right|1,35|| align=right|5,327||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90913)||1997 HK7|| align=right|14,0|| align=right|3,113|| align=right|0,239|| align=right|15,06|| align=right|5,491||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90914)||1997 HQ11|| align=right|14,3|| align=right|3,221|| align=right|0,134|| align=right|5,97|| align=right|5,781||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90915)||1997 HP13|| align=right|17,6|| align=right|2,190|| align=right|0,169|| align=right|3,62|| align=right|3,240||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90916)||1997 LR|| align=right|16,5|| align=right|2,200|| align=right|0,286|| align=right|7,38|| align=right|3,262||MBA||1. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90917)||1997 NU2|| align=right|15,6|| align=right|2,274|| align=right|0,125|| align=right|5,00|| align=right|3,429||MBA||2. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90918)||1997 PF1|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,164|| align=right|4,21|| align=right|3,504||MBA||2. avgust 1997||Castres||A. Klotz
|-
|(90919)||1997 PA5|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,192|| align=right|3,94|| align=right|3,428||MBA||11. avgust 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90920)||1997 QM3|| align=right|14,7|| align=right|2,239|| align=right|0,221|| align=right|4,60|| align=right|3,349||MBA||30. avgust 1997||Caussols||ODAS
|-
|(90921)||1997 QP4|| align=right|15,4|| align=right|2,232|| align=right|0,036|| align=right|6,45|| align=right|3,333||MBA||22. avgust 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(90922)||1997 RN2|| align=right|16,3|| align=right|2,277|| align=right|0,165|| align=right|2,74|| align=right|3,435||MBA||4. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(90923)||1997 RV3|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,184|| align=right|2,05|| align=right|3,630||MBA||1. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(90924)||1997 RX3|| align=right|16,5|| align=right|2,319|| align=right|0,182|| align=right|2,38|| align=right|3,531||MBA||1. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(90925)||1997 RK5|| align=right|16,2|| align=right|2,266|| align=right|0,024|| align=right|5,74|| align=right|3,410||MBA||8. september 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(90926)||1997 SH1|| align=right|15,6|| align=right|2,329|| align=right|0,126|| align=right|5,02|| align=right|3,554||MBA||22. september 1997||Kleť||Klet
|-
|(90927)||1997 SU4|| align=right|16,3|| align=right|2,280|| align=right|0,140|| align=right|5,54|| align=right|3,441||MBA||25. september 1997||Dossobuono||L. Lai
|-
|(90928)||1997 SS8|| align=right|16,7|| align=right|2,241|| align=right|0,139|| align=right|1,56|| align=right|3,354||MBA||27. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90929)||1997 SQ18|| align=right|15,2|| align=right|2,272|| align=right|0,104|| align=right|6,20|| align=right|3,423||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90930)||1997 SL24|| align=right|16,3|| align=right|2,368|| align=right|0,141|| align=right|1,40|| align=right|3,644||MBA||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90931)||1997 SR32|| align=right|15,7|| align=right|2,232|| align=right|0,173|| align=right|3,40|| align=right|3,335||MBA||30. september 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90932)||1997 TC1|| align=right|16,1|| align=right|2,226|| align=right|0,117|| align=right|3,83|| align=right|3,321||MBA||3. oktober 1997||Caussols||ODAS
|-
|(90933)||1997 TX7|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,164|| align=right|2,74|| align=right|3,659||MBA||5. oktober 1997||Kleť||Klet
|-
|(90934)||1997 TD10|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,132|| align=right|3,42|| align=right|3,636||MBA||6. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(90935)||1997 TW17|| align=right|16,1|| align=right|2,289|| align=right|0,183|| align=right|3,26|| align=right|3,462||MBA||6. oktober 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(90936)||1997 TN19|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,235|| align=right|24,47|| align=right|3,514||MBA||11. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(90937)||1997 TP19|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,180|| align=right|0,17|| align=right|3,708||MBA||11. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(90938)||1997 TE22|| align=right|16,6|| align=right|2,325|| align=right|0,223|| align=right|1,04|| align=right|3,544||MBA||5. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90939)||1997 TV22|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,133|| align=right|6,59|| align=right|3,642||MBA||6. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90940)||1997 TR23|| align=right|16,6|| align=right|2,323|| align=right|0,108|| align=right|5,81|| align=right|3,541||MBA||9. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90941)||1997 TW23|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,138|| align=right|8,35|| align=right|3,534||MBA||11. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90942)||1997 TS24|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,142|| align=right|7,29|| align=right|3,586||MBA||9. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90943)||1997 UX2|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,269|| align=right|10,21|| align=right|3,433||MBA||24. oktober 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(90944)||1997 UG3|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,259|| align=right|3,17|| align=right|3,469||MBA||25. oktober 1997||Castres||A. Klotz
|-
|(90945)||1997 UE5|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,256|| align=right|3,19|| align=right|3,511||MBA||22. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90946)||1997 UX16|| align=right|17,2|| align=right|2,347|| align=right|0,197|| align=right|2,96|| align=right|3,595||MBA||25. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90947)||1997 UD24|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,112|| align=right|4,05|| align=right|3,667||MBA||30. oktober 1997||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(90948)||1997 VF4|| align=right|15,5|| align=right|2,425|| align=right|0,141|| align=right|3,15|| align=right|3,776||MBA||6. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90949)||1997 VB5|| align=right|15,6|| align=right|2,339|| align=right|0,110|| align=right|4,12|| align=right|3,575||MBA||6. november 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(90950)||1997 VH5|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,158|| align=right|7,20|| align=right|3,560||MBA||8. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90951)||1997 VX6|| align=right|16,4|| align=right|2,364|| align=right|0,207|| align=right|2,66|| align=right|3,633||MBA||6. november 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(90952)||1997 VD7|| align=right|16,1|| align=right|2,406|| align=right|0,130|| align=right|2,58|| align=right|3,731||MBA||1. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90953)||1997 VA9|| align=right|15,5|| align=right|2,360|| align=right|0,186|| align=right|4,10|| align=right|3,624||MBA||7. november 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(90954)||1997 WW1|| align=right|16,0|| align=right|2,413|| align=right|0,156|| align=right|2,17|| align=right|3,748||MBA||19. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90955)||1997 WB2|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,184|| align=right|2,29|| align=right|3,725||MBA||19. november 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(90956)||1997 WB3|| align=right|16,1|| align=right|2,343|| align=right|0,237|| align=right|9,24|| align=right|3,585||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90957)||1997 WS4|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,131|| align=right|6,96|| align=right|3,768||MBA||20. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90958)||1997 WQ12|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,127|| align=right|5,69|| align=right|3,644||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90959)||1997 WW14|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,177|| align=right|6,77|| align=right|3,584||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90960)||1997 WH16|| align=right|15,7|| align=right|2,387|| align=right|0,266|| align=right|25,42|| align=right|3,688||MBA||28. november 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(90961)||1997 WY17|| align=right|15,9|| align=right|2,333|| align=right|0,118|| align=right|6,78|| align=right|3,563||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90962)||1997 WE19|| align=right|15,9|| align=right|2,393|| align=right|0,093|| align=right|6,42|| align=right|3,701||MBA||24. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90963)||1997 WW20|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,196|| align=right|5,06|| align=right|3,589||MBA||29. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90964)||1997 WF22|| align=right|15,6|| align=right|2,414|| align=right|0,184|| align=right|2,90|| align=right|3,749||MBA||28. november 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90965)||1997 WC23|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,114|| align=right|7,53|| align=right|3,580||MBA||25. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90966)||1997 WN24|| align=right|15,9|| align=right|2,340|| align=right|0,205|| align=right|5,20|| align=right|3,578||MBA||28. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90967)||1997 WV27|| align=right|17,3|| align=right|2,381|| align=right|0,192|| align=right|0,75|| align=right|3,674||MBA||29. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90968)||1997 WG28|| align=right|16,6|| align=right|2,320|| align=right|0,211|| align=right|1,73|| align=right|3,533||MBA||29. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90969)||1997 WR33|| align=right|15,3|| align=right|2,354|| align=right|0,064|| align=right|4,54|| align=right|3,612||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90970)||1997 WY34|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,199|| align=right|2,66|| align=right|3,650||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90971)||1997 WR35|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,127|| align=right|6,03|| align=right|3,640||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90972)||1997 WX35|| align=right|16,3|| align=right|2,361|| align=right|0,169|| align=right|2,40|| align=right|3,626||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90973)||1997 WA36|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,089|| align=right|8,52|| align=right|3,596||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90974)||1997 WH36|| align=right|15,4|| align=right|2,423|| align=right|0,207|| align=right|2,45|| align=right|3,771||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90975)||1997 WF37|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,181|| align=right|3,55|| align=right|3,606||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90976)||1997 WH38|| align=right|16,3|| align=right|2,291|| align=right|0,163|| align=right|4,89|| align=right|3,467||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90977)||1997 WS41|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,147|| align=right|3,59|| align=right|3,713||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90978)||1997 WY45|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,118|| align=right|13,08|| align=right|3,705||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90979)||1997 WS49|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,087|| align=right|5,36|| align=right|3,747||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90980)||1997 WM53|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,131|| align=right|7,24|| align=right|3,552||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90981)||1997 WY54|| align=right|16,7|| align=right|2,367|| align=right|0,178|| align=right|2,09|| align=right|3,640||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(90982)||1997 XE2|| align=right|14,6|| align=right|2,474|| align=right|0,158|| align=right|14,23|| align=right|3,891||MBA||3. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(90983)||1997 XU5|| align=right|15,6|| align=right|2,308|| align=right|0,247|| align=right|2,93|| align=right|3,506||MBA||6. december 1997||Bedoin||P. Antonini
|-
|(90984)||1997 XF6|| align=right|16,9|| align=right|2,377|| align=right|0,130|| align=right|7,50|| align=right|3,664||MBA||5. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(90985)||1997 XQ6|| align=right|16,5|| align=right|2,407|| align=right|0,074|| align=right|6,07|| align=right|3,733||MBA||5. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(90986)||1997 XS10|| align=right|16,6|| align=right|2,380|| align=right|0,228|| align=right|4,59|| align=right|3,671||MBA||8. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90987)||1997 XM11|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,157|| align=right|7,73|| align=right|3,504||MBA||15. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90988)||1997 XS13|| align=right|16,3|| align=right|2,398|| align=right|0,225|| align=right|3,02|| align=right|3,712||MBA||4. december 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(90989)||1997 YP|| align=right|15,7|| align=right|2,461|| align=right|0,176|| align=right|2,23|| align=right|3,859||MBA||20. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90990)||1997 YT3|| align=right|15,9|| align=right|2,339|| align=right|0,167|| align=right|6,29|| align=right|3,576||MBA||22. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90991)||1997 YU10|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,219|| align=right|10,34|| align=right|3,675||MBA||24. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90992)||1997 YW10|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,180|| align=right|2,88|| align=right|3,740||MBA||24. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90993)||1997 YA15|| align=right|16,5|| align=right|2,394|| align=right|0,196|| align=right|1,62|| align=right|3,704||MBA||28. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(90994)||1997 YH18|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,181|| align=right|1,92|| align=right|3,788||MBA||29. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(90995)||1998 AK|| align=right|14,9|| align=right|2,394|| align=right|0,146|| align=right|1,27|| align=right|3,702||MBA||2. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(90996)||1998 AQ7|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,228|| align=right|2,82|| align=right|3,792||MBA||8. januar 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(90997)||1998 BC|| align=right|14,4|| align=right|2,489|| align=right|0,038|| align=right|8,05|| align=right|3,925||MBA||16. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90998)||1998 BU|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,178|| align=right|4,45|| align=right|4,165||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(90999)||1998 BE6|| align=right|16,4|| align=right|2,468|| align=right|0,143|| align=right|3,89|| align=right|3,877||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(91000)||1998 BO7|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,144|| align=right|3,04|| align=right|3,786||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov